Марко Емилије Лепид () је име неколико личности из римске историје. То могу бити:

 Марко Емилије Лепид (конзул 232. п. н. е.), конзул за 232. п. н. е. и 221. п. н. е. и аугур
 Марко Емилије Лепид (конзул 187. п. н. е.), конзул за 187. п. н. е. и 175. п. н. е., понтифекс максимус 180–152. п. н. е. и цензор
 Марко Емилије Лепид (конзул 158. п. н. е.), конзул за 158. п. н. е.
 Марко Емилије Лепид (120-77. п. н. е.), конзул 78. п. н. е.
 Марко Емилије Лепид (тријумвир), син претходног, члан Другог тријумвирата, конзул за 46. п. н. е. и 42. п. н. е., Pontifex Maximus 44–12. п. н. е.
 Лепид млађи, једини син тријумвира и Јуније Секунде (сестре Марка Јунија Брута)
 Марко Емилије Лепид (конзул 6), конзул за 6. н.е., војсковођа за време Великог илирског рата
 Марко Емилије Лепид (погубљен 39), нећак претходног и шурјак цара Калигуле